John Harvard peut désigner :

 John Harvard (1938-2016), un ex-journaliste, ex-député canadien et présentement lieutenant-gouverneur du Manitoba ;
 John Harvard (1607-1638), un pasteur anglais ; l'Université Harvard à Cambridge (Massachusetts) fut nommée en son honneur après que celui-ci eut donné la moitié de ses biens ainsi que sa bibliothèque entière à l'institution.